Лизандер Катлер (Lysander Cutler) (16 февраля 1807 — 30 июля 1866) — американский бизнесмен, редактор и политик, генерал федеральной армии во время американской Гражданской войны. Известен в основном участием в обороне хребта Мак-Ферсона в первый день сражения при Геттисберге.

Ранние годы 
Катлер родился в семье фермера в Роялстоне, штат Массачусетс. Его не устроило примитивное образование в местных школах, и несмотря на протесты отца, он выбрал карьеру учителя. В 21 год он переехал в Декстер, штат Мэн. В 1830-е годы он служил полковником мэнского ополчения и воевал с индейцами, но это был его единственный военный опыт. Остальное время он посвящал бизнесу: Катлер основал лесопилку, литейную мастерскую, мельницу и сукновальню. Он так же занимался инвестированием в фабричный бизнес и в строительство. Он так же занимал гражданские должности: был членом городского правления, директором железной дороги, попечителем колледжа, а в 1841 году стал членом палаты представителей штата.

Основанная им в 1843 году сукновальня сгорела в 1853 году, отчего он потерял все свои вложения. Финансовый кризис 1856 года и депрессия 1857 года окончательно разорили его, так что он покинул Мэн и переехал в Висконсин, в Милуоки, чтобы начать бизнес с начала. Он стал работать на шахтёрскую кампанию, совершая частые поездки в Индейскую территорию. Кампания в итоге разорилась, но Катлер успел начать торговать зерном, что дало ему средства к существованию.

Гражданская война 
Когда началась Гражданская война, Катлер был преуспевающим бизнесменом 54-х лет. Он вступил в добровольческую армию США и, принимая во внимание его опыт войны с индейцами, его назначили полковником 6-го Висконсинского пехотного полка. Этот полк впоследствии стал частью знаменитой «Железной бригады».

Несмотря на отдельные трудности в этой должности, 13 марта 1862 года Катлер стал временным командиром 3-й бригады 3-й дивизии I корпуса Потомакской армии (бывшей бригады Руфуса Кинга.) Эта бригада состояла из четырёх полков:
 2-й Висконсинский пехотный полк, полк. Эдгар О’Коннор 
 6-й Висконсинский пехотный полк 
 7-й Висконсинский пехотный полк, полк. Уильям Робинсон 
 19-й Индианский пехотный полк, полк. Соломон Мередит
7 мая Катлер вернулся к командованию полком, а бригаду возглавил Джон Гиббон. Первым сражением в карьере Катлера стало второе сражение при Булл-Ран, где 28 августа он атаковал позиции Томаса Джексона у Броунерс-Фарм. В этом бою он был тяжело ранен в правое бедро, из-за чего пропустил Мэрилендскую кампанию и сражение при Энтитеме.

Когда Гиббон был повышен до командира дивизии, он рекомендовал передать бригаду Катлеру, но её отдали Соломону Мередитту, из-за его хороших связей в Вашингтоне. Однако, в ходе сражения при Фредериксберге дивизионный командир Эбнер Даблдей остался недоволен командованием Мередита и временно передал бригаду Катлеру. После сражения Катлер получил звание бригадного генерала, датированное 29 ноября 1862 года.

Весной 1863 года Катлер стал командовать 2-й бригадой в дивизии Джеймса Уодсворта (I корпус), которая состояла из пяти полков:
 7-й Индианский пехотный полк, подп. Ира Гровер
 76-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Уильям Уэйнрайт
 95-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Джордж Биддль
 147-й Нью-Йоркский пехотный полк, полк. Джон Батлер
 56-й Пенсильванский пехотный полк, полк. Уильям Хоффман
В этой должности он прошёл сражение при Чанселорсвилле, где его бригада активно задействована не была.

Геттисбергская кампания

Оверлендская кампания

Послевоенная деятельность 
Катлер покинул армию 30 июня 1865 года. Его здоровье постоянно ухудшалось. 30 июля 1866 года он умер от инфаркта, который врачи объяснили осложнениями от ран, полученных при Глоб-Таверн. Он был похоронен на кладбище Форест-Хоум-Семетери в Милуоки, Висконсин.

Примечания

Литература 
 Eicher, John H.; Eicher, David J. (2001), Civil War High Commands, Stanford:: Stanford University Press, ISBN 0-8047-3641-3
 
 
 Warner, Ezra J. (1964), Generals in Blue: Lives of the Union Commanders, Baton Rouge: Louisiana State University Press, ISBN 0-8071-0822-7

Ссылки 
 Краткая биография Катлера
 Геттисбергский рапорт Катлера
 Катлер на findagrave.com
 They called him «Gray Devil»

Генералы армии Союза